Ledsham (Cheshire)
 Ledsham (Yorkshire de l'Ouest)